Arkervaart (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in de Nederlandse stad Nijkerk
 Arkervaart (kanaal)